Королевство Вестфалия () — зависимое от Франции государство, существовавшее в 1807—1813 годах на территории современной Германии. Столицей королевства был Кассель, а его современный преемник — Нижняя Саксония.

История 
Королевство Вестфалии было создано декретом Наполеона I от 18 августа 1807 года из земель, лежавших между Рейном и Эльбой: среди них были значительные территории отданные Пруссией по условиям Тильзитского мира (до этого принадлежавшие Ганноверу, занятые Пруссией в 1806 году на основании Парижского договора): герцогств Магдебург, Брауншвейг-Люнебург, курфюршества Ганновер, княжеств Брауншвейг-Вольфенбюттель и Гессен-Кассель. В силу условий Тильзитского мира Наполеон приобретал господство над данными областями, но ещё не находил возможным присоединить все эти земли к французской империи. Наполеон задумал создать из них зависимое от Франции государство — и таким образом на свет появилось королевство Вестфалия.

Охватывая собой пространство в 692 мили², оно имело почти 2 миллиона жителей; главным городом сделан был Кассель. Северо-восточная граница королевства проходила по реке Эльба. Государство вошло в состав Конфедерации Рейна. Здесь, как и во всей Европе, Наполеон попытался создать «образцовое государство». Королём нового государства Наполеон назначил своего младшего брата Жерома, и последний 7 декабря 1807 года даровал стране конституцию, составленную по французскому образцу. По ней всё мужское население королевства обладало равными правами. Крепостное право было отменено, также произошла эмансипация евреев. Кодекс Наполеона стал действовать на территории королевства, тем самым покончив с властью гильдий, дав право на свободное предпринимательство. Была введена метрическая система мер и весов. В то же время Наполеон ввёл цензуру.

Новые законы, несравненно более справедливые и целесообразные, чем действовавшие раньше, новые, улучшенные формы управления могли если и не вполне, то в значительной степени примирить жителей страны с правительством, навязанным иноземной силой, тем более, что сознание национального единства в тогдашней Германии было ещё очень слабо. Королевское правительство успело создать необходимые учреждения и организовать войско численностью в 16 000 человек.

Но этим напряжение сил страны ещё не ограничилось. Отдельные провинции королевства должны были выплачивать французской империи значительные суммы в виде контрибуций и содержать на свой счет французские гарнизоны. Благодаря этому недовольство новыми порядками существовало в значительной части населения и в 1809 году, когда Наполеон начал войну с Австрией, прорвалось наружу рядом народных волнений, местами перешедших в открытое восстание. Это вызвало строгий военный режим внутри государства, а тем временем повысился и размер участия его в предприятиях императорского правительства.

Наполеон по мере продолжавшегося расширения его военных операций предъявлял все большие требования к своим невольным союзникам, и королевство Вестфалия, подчиняясь этим требованиям, должно было увеличить своё войско до 30 000, чему соответствовало и сильное повышение налогов. Государственный долг, в 1808 году равнявшийся 28 000 000 талеров, в 1809 году превысил уже 112 000 000. Казалось, император хотел вознаградить королевство за понесенные им жертвы, когда в марте 1810 года присоединил к нему всю почти территорию завоеванного им Ганновера, исключая Лауенбург; но уже вскоре большая часть этой территории была отделена от королевства и присоединена непосредственно к французской империи — прибрежные и северные департаменты Северная Эльба (столица: Штаде) и Нижняя Эльба (столица: Люнебург).

Ту же участь разделили и некоторые земли, раньше вошедшие в состав королевства Вестфалии, так что увеличение его свелось к весьма незначительным размерам: оно занимало теперь 825 миль², с населением в два с небольшим миллиона душ. Жертвы, которые приходилось нести населению на пользу империи, все увеличивались; правительство королевства должно было принять континентальную систему, не имевшую здесь, впрочем, такого пагубного влияния на экономическое развитие страны, как в других частях Германии. Вестфальское войско в количестве 24 000 человек сопровождало Наполеона в походе на Россию и разделило судьбу французской армии. Большое число вестфальских солдат погибло в Русской кампании 1812 года.

В 1813 году королевство выставило новое войско, которое в количестве 12 000 солдат участвовало в походе Наполеона в Саксонию; но в это время началось уже и массовое дезертирство вестфальцев под знамёна союзников.

В сентябре 1813 года русские войска окружили Кассель и захватили его, а 1 октября 1813 года генерал-адъютант Чернышёв занявший Кассель, объявил королевство уничтоженным. После его ухода, тремя днями позже, король Жером Бонапарт в сопровождении французского отряда возвратился и сумел отбить Кассель. Но скоро русские вернулись и осадили город снова, а Лейпцигская битва (16—19 октября 1813 года) окончательно решила судьбу Вестфальского королевства.

26 октября Жером Бонапарт выступил из резиденции и направился во Францию, забирая по дороге все драгоценности из королевских замков, а через два дня в Кассель вошли русские войска, и королевство было окончательно уничтожено.

По решению Венского конгресса в 1815 году большая часть составлявших его земель была передана Пруссии.

Герб королевства 
Герб отображал входившие в состав государства территории. На первой четверти изображена серебряная лошадь Вестфалии, на следующей — лев Гессена, связанный с графствами Диц, Нидда и Катценельнбоген, третья четверть изображает территории вокруг Магдебурга, последняя — комбинирует гербы Брауншвейга, Дипхольца, Люнебурга и Лаутербурга. Над гербовым щитом расположены корона Вестфалии и французский 'Великий Орёл'. Выше расположена звезда Наполеона, а также пересеченные скипетры.

Примечания

Ссылки 

 
 Corpus juris of the Kingdom of Westphalia (constitution etc.)
 König Lustik!? Jérôme Bonaparte and the Model State Kingdom of Westphalia. State Exhibition of Hesse 2008. Museum Fridericianum Kassel / Germany.

История Вестфалии
История Гессена
История Нижней Саксонии
История Северного Рейна-Вестфалии
Исторические германские государства
Члены Рейнского союза